Oddino – cognome italiano
 Oddino – prenome italiano